Aga pode referir-se a:

Geografia
Aga Buriácia

Esportes 
 Associação Garanhuense de Atletismo (AGA)

História
Aga de Kish
Aga Khan
Aga Khan I
Aga Khan II
Aga Khan III
Aga Khan IV

Desambiguação